Lemvig è un comune danese di 18.823 abitanti situato nella regione dello Jutland Centrale.

In seguito alla riforma amministrativa del 1º gennaio 2007 il comune è stato riformato accorpando il precedente comune di Thyborøn-Harboøre.

La cittadina diede i natali nel 1918 a Jens Christian Skou, premio Nobel per la chimica nel 1997.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della regione dello Jutland Centrale